DAE peut faire référence à :
 déchets d’activités économiques, tous les déchets qui ne sont pas des déchets ménagers au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement français ;
 défibrillateur automatique externe, dans le domaine des premiers secours ;
  ;
 demande anticipée à l'euthanasie ;
 demande d'autorisation d'exploiter, une demande à déposer en préfecture pour les entreprises présentant des risques sur l'environnement ;
 diagnostic d'accès à l'emploi ;
 Dictionary of American English on Historical Principles, un dictionnaire publié de 1938 à 1944 par l'University of Chicago Press ;
 Dictionnaire actuel de l'éducation, un dictionnaire rédigé par Renald Legendre et publié en 2005 chez Guérin, Montréal, 1584 p.  ;
  (en français, équation différentielle algébrique) ;
 Direction des achats de l'État ;
 direction assistée électrique ;
 Disk Array Enclosure, une baie SAN qui contient une rangée de disques durs ;
 dispositif anthropomorphe d'essai, un mannequin servant à évaluer les dommages sur les passagers d'un véhicule lors d'un crash test ;
 Dubai Aerospace Enterprise, entreprise de location d'avion, basée à Dubaï.